

Astronomia
 Cratere Rutherford – cratere sulla superficie della Luna
 Cratere Rutherford – cratere sulla superficie di Marte

Persone 
 Ann Rutherford – attrice canadese
 Camilla Rutherford – attrice e modella britannica
 Charles Rutherford – attore statunitense
 Daniel Rutherford – chimico scozzese
 Ernest Rutherford – fisico neozelandese, Premio Nobel per la chimica nel 1908
 Frank Rutherford – ex triplista bahamense 
 Greg Rutherford – lunghista britannico
 Jock Rutherford – calciatore inglese
 John Rutherford – politico statunitense
 John Rutherford – regista e produttore cinematografico statunitense
 Johnny Rutherford – pilota automobilistico statunitense
 Joseph F. Rutherford – predicatore statunitense, 2º presidente della Società Torre di Guardia
 Kelly Rutherford – attrice statunitense
 Margaret Rutherford – attrice britannica
 Mark Rutherford – nom de plume dello scrittore britannico William Hale White
 Mike Rutherford – bassista e chitarrista britannico, membro fondatore dei Genesis
 Paul Rutherford – cantante e ballerino britannico
 Walter Rutherford – golfista scozzese
 William Rutherford – matematico britannico

Scienza
 Modello atomico di Rutherford – modello atomico introdotto nel 1911
 Scattering Rutherford – fenomeno fisico
 Rutherford – unità di misura non SI della radioattività

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Rutherford – comunità non incorporata della Contea di Napa, California
 Rutherford – borough della Contea di Bergen, New Jersey
 Rutherford – città della Contea di Gibson, Tennessee
 Rutherford – census-designated place della contea di Dauphin, in Pennsylvania

Altro 
 Rutherford – Razzo a propellente liquido progettato da Rocket Lab
 Rutherford Medal and Prize – premio assegnato dall'Institute of Physics di Londra
 Shannon Rutherford – personaggio del serial televisivo Lost